Het seizoen 2008/09 was het 91ste seizoen dat om het landskampioenschap van Roemenië in het voetbal werd gestreden. Het was het derde seizoen van de Liga 1. Het seizoen ving aan op 26 juli en eindigde op 10 juni. Titelverdediger was CFR Cluj. Kampioen werd Unirea Urziceni, die de titel voor het eerst verwierf.

Promotie en degradatie

Eindstand 

 * play-off voor 6e/7e plaats: Steaua - Craiova 2-1, 0-0
 * play-off voor 8e/9e plaats: Rapid - Brașov 3-1, 0-0
 * Arges Pitesti teruggezet naar Liga 2 vanwege het omkopen van scheidsrechters gedurende het seizoen
 * Gaz Metan, oorspronkelijk degradant, behoud ligaplaats na terugzetting van Arges Pitesti

Statistieken

Topscorers

Scheidsrechters

Toeschouwers

    

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 2008/09